Мустафа Јашар (Скопље, 19. август 1946) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Време, води  || Вељан
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1981. || Црвени коњ  || Црниот
|-
| 1982. || Јужна стаза  || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1983. || Записник ТВ филм || /
|-
| 1983. || Премиера ТВ филм || /
|-
| 1984. || Опасни траг  || /
|-
| 1984. || Комедијанти ТВ серија || Ромео
|-
| 1984. || Белото циганче ТВ серија || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Јазол  || /
|-
| 1985. || Трговецот од Солун ТВ-филм || 
|-
| 1986. || Срећна нова ’49.  || /
|-
| 1986. || Климент Охридски ТВ филм || /
|-
| 1988. || Марка ТВ филм || /
|-
| 1989. || Мугра ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Северна грешка ТВ филм || /
|-
| 1991. || Тетовирање   || /
|-
| 1992. || Тврдокорни ТВ серија || /
|-
| 1993. || Бог да ги убие спионите ТВ филм || Добриот стражар
|-
| 1993. || Македонска сага  || Љатиф
|-
| 1997. || Џипси меџик ТВ-филм ||
|-
| 1998. || На Балканот не се пие чај ТВ-филм ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Глас ТВ-филм ||
|-
| 2000-2001. || Во светот на бајките 2 ТВ серија || /
|-
| 2001. || Прашина ТВ-филм ||
|-
| 2002. || Вампирдзија ТВ филм || Јузбасијата
|-
| 2005. || Контакт  || Ландлорд (као Мустафа Јашар)
|-
| 2005. || Крчма на патот кон Европа ТВ филм || Дуко
|-
| 2007. || Мултиплеј ТВ-филм || Мустафа
|-
| 2007. || Сенкe ТВ-филм ||  Трајче
|-
| 2007-2009. || Збогум румелија ТВ-серија || Бајтар
|-
| 2009-2010. || Балканска свадба ТВ-серија || Али
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2011. || Долина на Волците-Палистан ТВ-филм || Ави
|-
| 2012 || Минатото лето на Балканот ТВ-серија ||
|-
| 2012. || Трето полувреме  || Имам
|-
| 2013. || Балкан није мртав  || Ехојан
|-
| 2015-2016 || Големиот егзил Кавказ ТВ-филм || Рустем Демир
|-
| 2015 || Лимоната ТВ-филм ||
|-
| 2017 || Долина на Волците ТВ-серија || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020.-те
|-
| 2020 || Горчлива цреша ТВ-филм ||
|-
| 2022 || До мојот последен здив ТВ-серија ||
|-
| 2022-2023 || Балканска приспивна песна ТВ-серија ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1946.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци